Friedhof Weißenfels steht für:

 Friedhof (Weißenfels)
 Alter Friedhof (Weißenfels)